Młode lwy – powieść Irwina Shawa
 Młode lwy – amerykański film, ekranizacja powieści 
 Młode lwy – australijski serial telewizyjny
 Młode lwy – piosenka Budki Suflera